Roman Chojnacki (muzyk)
 Roman Chojnacki (poeta)
 Roman Chojnacki (działacz romski)